Voltaire puede referirse a:

Personajes 
 Voltaire, escritor y filósofo francés;
 Voltaire (músico), músico cubano;
 Cabaret Voltaire (banda), banda británica de tecno industrial;
 Jacqueline Voltaire cantante y actriz;

Voltaire como nombre 
 Voltaire García, futbolista uruguayo;

Lugares 
 Voltaire (Dakota del Norte), localidad estadounidense;
 Municipio de Voltaire (Dakota del Norte), Estados Unidos;
 Municipio de Voltaire (Kansas), Estados Unidos;
 Ferney-Voltaire, municipio francés;
 Voltaire, estación del metro de París;
 Bulevar Voltaire, bulevar parisino situado al este de la ciudad;
 Cabaret Voltaire, cabaret suizo fundado en 1916, visitado por los artistas del dadaísmo;

Otros 
 Red Voltaire, organización en pro de la libertad de expresión.